Прядки — название населённых пунктов:

 Прядки — хутор в Неклиновском районе Ростовской области России.
 Прядки — село в Миргородском районе Полтавской области Украины.

См. также 
 Прядкин